Sumène est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Sumène est une commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Sumène est un village de la commune française de Saint-Julien-Chapteuil, dans le département de la Haute-Loire, en  région Auvergne-Rhône-Alpes.

Hydronyme 

 La Sumène, une rivière française du département de l'Ardèche, affluent du Doux et sous-affluent du Rhône ;
 La Sumène, une rivière française du département du Cantal, affluent de la Dordogne ;
 La Sumène, une rivière française  du département de la Haute-Loire, affluent de la Loire.

Homonymie d'hydronyme